Hemerocallis flava est un nom binominal utilisé par deux auteurs différents pour nommer deux espèces différentes du genre Hemerocallis :
 Hemerocallis flava (L.) L., synonyme de Hemerocallis lilioasphodelus L.
 Hemerocallis flava Suter, synonyme de Hemerocallis fulva var. fulva

Synonyme d'espèce de plantes (nom scientifique)